Amedeo Angilella – pittore italiano
 Giuseppe Angilella – velista italiano